Ми́рсад Хи́бич (; 11 октября 1973, Зеница, СФРЮ) — югославский и боснийский футболист, защитник. Выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в команде «Челик». После начала Югославских войн эмигрировал в Хорватию, где выступал за сплитский «Хайдук». Вскоре отправился в Испанию, где выступал за «Севилью» и «Атлетико Мадрид». В каждой из испанских команд отыграл по 94 игры, забил суммарно 8 мячей (из них пять за Атлетико и три за Севилью).

В сборной 
Выступал с 1996 по 2004 годы за сборную. В 2004 году в ознаменование завершения карьеры провёл прощальную игру в сборной.

Личная жизнь 
Проживает с семьёй в Зенице.

Ссылки 
 
 Интервью Хибича

Футболисты Югославии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Челик» Зеница
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»